The Strike Breaker – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Strike Breaker – film del 1920 prodotto dalla Bull's Eye